Ubuntu – subsaharyjska afrykańska ideologia i system etyczny
 Ubuntu – kompletna dystrybucja systemu operacyjnego GNU/Linux
 Ubuntu – krój pisma w formacie OpenType i TrueType
 Ubuntu Foundation – fundacja założona w celu zapewnienia kontynuacji prac nad dystrybucją Linuksa Ubuntu
 Ubuntu Kylin, Ubuntu Netbook Edition, Ubuntu Server Edition, Ubuntu Studio, Ubuntu Touch – wersje dystrybucji Ubuntu 
 Ubuntu – gmina w Republice Południowej Afryki
 Ubuntu Cola – gazowany napój bezalkoholowy zawierający kofeinę